Лос-Гуахарес () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Коста-Тропикаль. Занимает площадь 89,29 км². Население — 1191 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Microweb turística de Los Guájares realizada por el Patronato de Turismo de Granada

Муниципалитеты Гранады
Населённые пункты Гранады